Юй Фэнтун (; р. , городской округ Ичунь, провинция Хэйлунцзян) — китайский конькобежец, многократный рекордсмен Китая на коротких дистанциях, участник трёх зимних Олимпийских игр (2002, 2006 и 2010). Бронзовый призёр чемпионата мира на дистанции 500 м (2009).

Примечания 

Конькобежцы Китая
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года